Ирина-Камелия Бегу () е румънска тенисистка, родена на 26 август 1990 г. Най-високото ѝ класиране в ранглистата за жени на WTA e 38 място, постигнато на 12 септември 2011 г. Любимата ѝ настилка е клей, а тенисистите, на които се възхищава, са Мартина Хингис и Роджър Федерер.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (1)

Загубени финали на сингъл (2)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (1)

Външни препратки 

  Профил в WTA

Румънски тенисистки
Родени в Букурещ